Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2012/13.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 38 команд, прошедших через квалификацию, и 10 проигравших четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

Жеребьёвка 

Жеребьевка группового этапа состоится в Гримальди Форум, Монако 31 августа 2012 в 13:00 CET (UTC+2).

Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2012 год. Обладатель титула, Атлетико Мадрид, автоматически посеян в 1-й корзине.

География группового этапа 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2012/13 представлены национальные лиги следующих стран:
 Германия, Италия — по 4 команды,
 Англия, Испания, Португалия, Франция — по 3,
 Бельгия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Россия, Украина, Чехия, Швейцария, Швеция — по 2,
 Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Дания, Кипр, Румыния, Сербия, Словения, Турция — по 1.

Группы

Группа A 

Примечание Анжи сыграл домашние матчи на стадионе Локомотив, в Москве вместо своего домашнего стадиона, Динамо в Махачкале. Это было обусловлено вопросами безопасности, связанных с городом Махачкала и республикой Дагестан.

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания

Ссылки 
 UEFA Europa League (Официальный сайт)
 Календарь и результаты матчей Лиги Европы 2013

Лига Европы УЕФА 2012/2013